"Guayabal" pode ser:

 Guayabal, cidade venezuelana
 Guayabal (República Dominicana), na província de Azua
 San Gerónimo de Guayabal, município venezuelano de Guárico
 San José Guayabal, município salvadorenho de Cuscatlán
 Guayabal de Síquima, município colombiano de Cundinamarca
 Laguna Guayabal, na Guatemala

Desambiguações de topônimos